Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1996 bestod av 47 nationer som delades in i åtta grupper om fem eller sex lag och varje gruppvinnare gick vidare till mästerskapet. Utöver detta gick de sex bästa tvåorna vidare. De två sämsta tvåorna gick till ett playoff-spel där vinnarlaget kvalificerade sig. Detta innebar att totalt 15 lag gick vidare från kvalspelet. Värdlandet, England, var automatiskt kvalificerade och deltog inte i kvalspelet. Kvalspelet spelades mellan 1994 och 1995. Den kraftiga expansionen av kvalande lag (från 33 till 47) berodde främst på Sovjetunionens upplösning och uppdelningen av Jugoslavien, samt den tjeckoslovakiska skilsmässan.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Ranking av grupptvåor
I rankingen togs enbart hänsyn till de matcherna som lagen spelat mot lag som hamnat på första, tredje och fjärde platsen i kvalgruppen. De sex främsta tvåorna gick till EM medan de två sämsta fick spela ett playoff mot varandra för att avgöra det femtonde laget.

Playoff
Playoff-spelet mellan Irland och Nederländerna spelades som en match på neutral plan där vinnarlaget gick vidare till EM-slutspelet.

Källor 
RSSSF

1994 i Europa
1995 i Europa
Fotbollsåret 1994
Fotbollsåret 1995
1996
Europamästerskapet i fotboll för herrar 1996